Мелеховичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мелеховичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Мелеховичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.